Gołąbek est le nom de :

Toponymie
en Pologne:
 Gołąbek, village de la voïvodie de Mazovie
 Gołąbek, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie